James Gourlay ist der Name folgender Personen:

* James Gourlay (Fußballspieler, 1860) (1860–1939), schottischer Fußballspieler
 James Gourlay (Fußballspieler, 1862) (1862–1926), schottischer Fußballspieler
 James Gourlay (Fußballspieler, 1878) (1878–??), schottischer Fußballspieler
 James Gourlay (Fußballspieler, 1884) (1884–1949), schottischer Fußballspieler
 James Gourlay (Fußballspieler, 1892) (1892–1965), schottischer Fußballspieler und -funktionär
 James Gourlay (Musiker) (* 1954), britischer Tubist und Dirigent